En kommune er den mindste administrative inddeling i Chile. Den administrative inddeling kommune efterfølger regioner, der er den højest administrative inddeling i Chile, og derefter provinserne, der er den andenhøjest rangerede administrative inddeling i Chile. 

Der er 346 kommuner i Chile.

Kommuner

Referencer 

Kommuner i Chile